Мирза Мухаммед Керим-бек Кебирли (; 1779—1841) — азербайджанский поэт, член бекского рода Ахвердиевых. Прадед видного азербайджанского писателя Абдуррагим-бек Ахвердова.

Жизнь 

Мирза Мухаммед Керим-бек Мирза Ахверди оглы Кебирли родился в 1779 году в городе Шуша. Получив начальное образование у отца, он затем продолжил обучение в медресе.

Он участвовал в оформлении строящейся Шуше соборной мечети, с большим мастерством создал несколько рукописных книг Корана, занимался преподаванием.

В книге азербайджанского ученого-этнографа Анвара Чингизоглу, посвященной известным каллиграфам, тоже упоминается имя Мирза Мухаммед Керим-бек Кебирли.. А. Чингизоглы называет его известным каллиграфом XIX века, писавшим красиво, кроме наста’лика, и другими почерками.

Мирза Мухаммед Керим-бек Кебирли переписал множество книг, вошедших в историю искусства каллиграфии. В их числе переписанные почерком насталик такие шедевры рукописного искусства, как “Шахнаме” Фирдоуси (переписано в 1830 г.), “Гюлистан” Саади (переписано в 1827 г.), “Хамсе” Низами Гянджеви (переписано в 1831 г.).

Перу Мирза Мухаммед Керим-бек Кебирли принадлежит также оригинальное сочинение, «Тезкирэ», написанное на родном тюркском языке.

Рукопись «Ровзат аш-Шухада» («Сад мучеников»), написанная рукой самого каллиграфа Мирза Мухаммед Керим-бека Кебирли, который был одним из искусных профессиональных каллиграфов своего времени, представляет большую ценность для изучения азербайджанской орфографии XIX века.

Умер каллиграф в 1841 году.

Происхождение 

Отцом Мирза Мухаммед Керим-бек  был Мирза Ахверди-бек Кебирли служил у второго карабахского хана Ибрагим Халил-хана.

12 июня 1806 года Лисаневич во главе отряда в 200 солдат, ворвавшись в ханский лагерь, убил хана и вырезал всю его семью. Рзагулу-бек Джаваншир сообщает, что в ночь нападения на Ибрагимхалил-хана были убиты: сам Карабахский хан, его жена Туба-ханум, дочери Салтанет-ханум и Туту-бегим, 12-летний сын хана Аббасгулу-ага, Мирза Ахверди Кебирлинский и другие родственники.

Творчество

Примечания

Ссылки 

 Анвар Чингизоглы. Ахвердовы, Баку, "Сой", 2010, с. 8-19.

См. также 
 Абдуррагим-бек Ахвердов

Поэты Азербайджана
Азербайджанские поэты
Азербайджанская аристократия
Каллиграфы
Ахвердовы